Андони Зубизарета Урета (, 23. октобар 1961, Виторија) је бивши шпански фудбалски голман. Неколико година је био играч репрезентације Шпаније са највише наступа. Постигао је велике клупске успехе са Барселоном и Атлетик Билбаом, играјући на више од 950 званичних такмичарских утакмица.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Трофеји

Клуб 
Атлетик Билбао
 Ла Лига: 1982/83, 1983/84.
 Куп Краља: 1983/84.
 Суперкуп Шпаније: 1984.

Барселона
 Ла Лига: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94.
 Куп Краља: 1987/88, 1989/90.
 Суперкуп Шпаније: 1991, 1992.
 Лига шампиона: 1991/92.
 Куп победника купова: 1988/89.
 УЕФА суперкуп: 1992.

Индивидуални 
 Награда Дон Балон: 1987.
 Трофеј Рикардо Замора: 1986/87.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1961.
Шпански фудбалери
Шпански фудбалски репрезентативци
Фудбалски голмани
Фудбалери Алавеса
Фудбалери Атлетик Билбаоа
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Валенсије
Баскијски фудбалери
Фудбалери на Европском првенству 1984.
Фудбалери на Светском првенству 1986.
Фудбалери на Европском првенству 1988.
Фудбалери на Светском првенству 1990.
Фудбалери на Светском првенству 1994.
Фудбалери на Европском првенству 1996.
Фудбалери на Светском првенству 1998.